Огастин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Огастин, Джеймс (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.
 Огастин, Ди Джей (род. 1987) — американский профессиональный баскетболист.
 Огастин (вулкан) — действующий стратовулкан в США.
 См. также 
 Сан-Огастин